Robin Ammerlaan ha battuto in finale Michael Jeremiasz 6-7(1), 6-3, 7-5.

Tabellone

Finali

US Open 2006